Sybille Bammer (Linz, 1980. április 27. –) osztrák hivatásos teniszezőnő. Pályafutása során nagyrészt ITF-tornákon volt eredményes. A 2008-as US Openen negyeddöntőig jutott, ahol két játszmában kapott ki Jelena Janković-tól.

Egyéni döntői

Győzelmek (10)

További információk 
 
 Hivatalos honlapja

Osztrák teniszezők
Osztrák olimpikonok
Linziek
Osztrák nők
1980-ban született személyek
Élő személyek